«Man ļoti patīk jaunais vilnis» — другий студійний альбом латвійського гурту «Dzeltenie Pastnieki». Випущений у 1982 році.

Список композицій 
 «Kāpēc tu mani negribi?» (Ingus Baušķenieks/Roberts Gobziņš/Mārtiņš Rutkis/Viesturs Slava/Zigmuns Streiķis)
 «Bezcerīgā dziesma» (Baušķenieks/Gobziņš/Andris Kalniņš/Rutkis/Slava)
 «Ai, sūnu zaļais (koši dzeltenais)» (Baušķenieks/Slava/Streiķis/Hardijs Lediņš)
 «Ko labāk vēlies» (Baušķenieks/Slava/Streiķis)
 «Nāc un piedod» (Baušķenieks/Rutkis/Slava/Streiķis)
 «Mana vasara aiziet» (Baušķenieks/Streiķis)
 «Trakais pastnieks» (Baušķenieks/Slava/Streiķis)
 «Man ļoti patīk jaunais vilnis» (Baušķenieks/Gobziņš/Slava)

Джерела 
 Dzeltenie Pastnieki ‎– Man Ļoti Patīk Jaunais Vilnis 

Альбоми Dzeltenie Pastnieki